Владимир Васильевич Дорохин (; род. 1 января 1948, Слоним, СССР) — советский и белорусский композитор, музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (1988), член Белорусского союза композиторов (1977), доцент (1991), профессор кафедры композиции Белорусской государственной академии музыки.

Биография 
Родился 1 января 1948 года в г. Слониме, Гродненской обл. БССР в семье офицера.

Первой ступенькой в музыкальном образовании В. Дорохина стали уроки игры на фортепиано в небольшой студии гарнизонного Дома офицеров. Потом было обучение в ДМШ № 1 г. Минска, первые опыты в композиции, Средняя специальная музыкальная школа при Белорусской государственной консерватории, оконченная по специальностям фортепиано и теория музыки. Сближение и занятия по композиции с композитором И. Лученком, вернувшимся в то время в Минск после ленинградской стажировки, во многом определили дальнейший путь в профессию.

С 1968 по 1973 год В. Дорохин — студент композиторского отделения Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (класс композиции В. А. Успенского). Общение с выдающимися музыкантами Б. А. Араповым (инструментовка), М. С. Друскиным, И. Я. Пустыльником, П. А. Вульфиусом (история и теория музыки), многими другими, окончательно сформировали его творческие взгляды. Окончив консерваторию В. Дорохин возвращается в Минск и навсегда связывает свою дальнейшую деятельность с Республикой Беларусь.

С 1977 года В. Дорохин — член Белорусского союза композиторов. В 1980 г. избирается в состав президиума правления и на протяжении многих последующих лет, как первый секретарь правления, работает в должности заместителя председателя Союза композиторов Беларуси. В 1984 году В. Дорохин закончил ассистентуру-стажировку Белорусской государственной консерватории им. А. В. Луначарского у Д. Б. Смольского

С конца 1980-х годов В. Дорохин на педагогической работе.

В 1989 году его приглашают возглавить созданную в Белорусской государственной консерватории новую кафедру — инструментовки, аранжировки и чтения партитур. А в 1997 году избирают на должность заведующего кафедрой композиции БГАМ. На этом посту В. Дорохин, придя на смену А. В. Богатырёву, проработал свыше 15 лет. С 2013 г. В. Дорохин — профессор кафедры композиции БГАМ. Среди его учеников много известных деятелей белорусской культуры, члены Белорусского союза композиторов, лауреаты международных конкурсов.

Творчество 
Композитор В. Дорохин работает в разных жанрах. Но область симфонической музыки, судя по всему, является для него приоритетной. Одно из заметных свойств его произведений — сочетание открытого эмоционального начала со строгим рационализмом в организации музыкальной формы.

В числе наиболее значительных достижений композитора можно назвать Симфонию № 2 для струнного квартета и камерного оркестра (1979), опубликованную издательством «Советский композитор» и записанную фирмой «Мелодия», сюиту для камерного оркестра «Мемориал» (1985), отмеченную дипломом XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве, многократно исполнявшуюся в Беларуси и за её пределами, Симфонию № 3 «Франциск Скорина: жизнь и бессмертие», получившую первую премию на Республиканском конкурсе, посвящённом 500-летию Ф. Скорины (1990). Начиная с 80-х годов ХХ в. в музыке композитора явно прослеживается тенденция демократизации стиля. Если в произведениях раннего периода его творчества отчётливо просматривались черты музыкального авангарда, то с течением времени в них всё более усиливаются романтические тенденции.

Многие произведения композитора адресованы юношеской аудитории и широко используются в качестве педагогического репертуара.

Владимир Дорохин — автор ряда научных публикаций, методических работ, типовых учебных программ для музыкальных ВУЗов. Им создано первое в Беларуси учебное пособие по композиции — «Основы композиции и импровизации» (2014). Эта работа основана на многолетнем личном опыте подготовки композиторов в собственном классе и изобилует примерами из живой педагогической практики.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (1988);
 Доцент (1991);
 Нагрудный знак «За ўклад у развіццё культуры Беларусі» (2008).

Основные сочинения 
3 симфонии (1976, 1979, 1990); кантата для детского хора и эстрадно-симфонического оркестра «Песни лета» (1970); оратория «Зямля Беларусі» (1981); Концерт для фортепиано с оркестром (1983); «Мемориал» для камерного оркестра (1984); увертюра «Торжественное приветствие», посвящённая 40-летию Словацкого восстания (1984); «Пастораль» для гобоя и струнных (1988); кантата на стихи Абу Нуваса «Арабские притчи» (1996); 4 поэмы для симфонического оркестра (1985, 1991, 1992, 1997); симфония для альта и симфонического оркестра «Seven Verses of Hope and Glory» (2003); «Две народные сцены» для смешанного хора и симфонического оркестра (2014); камерные вокальные и инструментальные произведения для различных инструментов и составов, сочинения для хора, произведения для детей, музыка к театральным постановкам, кинофильмам, песни.

Основные научные и методические публикации 
 Об исследовании в музыкальном искусстве / В. В. Дорохин // Сборник материалов международной научной конференции «Музыкальное искусство на рубеже столетий» / издательство УП «Технопринт». — Минск, 2000.
 Анализ партитур: методические заметки / В. В. Дорохин. — Минск: БГАМ, 2000.
 «Симфоническая карма» Ю.Такахаши: особенности стиля и техника композиции / В. В. Дорохин // Музычная культура Беларусі: гістарычны шлях, кантакты: матэрыялы 10-х Навуковых чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай (1906—1987) / БДАМ. — Мінск, 2002. — ISBN 985-6619-14-9.
 Академические традиции и советская композиторская школа: эпоха А. В. Богатырёва / В. В. Дорохин // «Анатолий Васильевич Богатырёв. Личность. Творец. Учитель»: сб. документов и статей / БГАМ. — Минск, 2005.
 Основы композиции и импровизации: учебное пособие / В. В. Дорохин. — Минск, БГАМ, 2014. — 231 с.: ил. — ISBN 978-985-7048-45-8
 Типовые учебные программы для музыкальных вузов по разным дисциплинам (композиция, инструментовка, обработка нар. тем и пр.).

Наиболее значимые нотные издания 
 Симфония № 2 для стр. квартета и камерного оркестра: партитура / В. Дорохин. — Ленинград, изд. Советский композитор, 1982. — 58 с.
 Урок музыки: цикл пьес для скрипки и фортепиано / В. Дорохин. — Минск, изд. Беларусь, 1982. — 24 с.
  Урок музыки: цикл пьес для фортепиано / В. Дорохин. — Минск, изд. Беларусь, 1986. — 48 с.
 Мемориал: сюита для камерного оркестра: партитура / В. Дорохин. — Ленинград, изд. Музыка, 1990. — 32 с.
 Крынічка: п’есы для фартэпіяна ў 4 рукі / У. В. Дарохін, А. А. Друкт. — Мінск, выд. Беларусь, 1995. — 48 с.
 Избранные фортепианные сочинения / В. Дорохин. — Минск, УО "Белорусская государственная академия музыки, 2006. — 84 с. — ISBN 985-6619-95-5
 Три романса на стихи А.Блока и И.Бунина / В. Дорохин // Из истории кафедры композиции Белорусской государственной академии музыки 1932—2007, выпуск 1, камерно-вокальные произведения. — Минск, УО Белорусская государственная академия музыки, 2007. С. 49-58. — ISBN 978-985-6837-14-5.
 Чакона / У. Дарохін // Хрэстаматыя цымбаліста, вуч. выданне / Укл. В. Прадзед. — Мінск, ТДА выд. «Чатыры чвэрці», 2015. — С. 4-10. — ISBN 978-985-7103-66-9.
 Концертная фантазия: для цимбал и фортепиано / В. Дорохин // Произведения композиторов — преподавателей Белорусской государственной академии музыки для народных инструментов. — Минск, УО Белорусская государственная академия музыки, 2017. — С. 32-59. — ISBN 978-985-7048-94-6.
 Арабские притчи: кантата для хора без сопровождения на стихи Абу Нуваса / В. Дорохин // Произведения композиторов — преподавателей Белорусской государственной академии музыки для хора. — Минск, УО Белорусская государственная академия музыки, 2017. — С. 59-80. — ISBN 978-985-7048-92-2.
 · Концертное скерцо: для балалайки и фортепиано / В. Дорохин // «Стомленыя плёсы»: произведения для балалайки композиторов Беларуси / Сост. М. В. Ильина. — Минск, ООО Ковчег, 2019. — С. 12-24. — ISMN 979-0-804501-95-7.
 Произведения для голоса, хора, различных инструментов, песни, музыка для детей и пр. в сборниках разных лет и издательств.

Литература 
 Мухарынская, Л. Думкі аб новай сімфоніі / Л. Мухарынская // Літаратура і мастацтва. — Мінск, выдавецкі дом «Звязда». — 1980. — 29 февраля. С.11.
 Ром, Э. Быць зразумелым / Э. Ром // Літаратура і мастацтва. — Мінск, выдавецкі дом «Звязда». — 1981. — 1 мая. — C. 12.
 Песнякевіч, Т. Светлыя матывы міру / Т. Песнякевіч, // Літаратура і мастацтва. — Мінск, выдавецкі дом «Звязда». — 1984. — 13 июля. С. 12.
 Мдзівані, Т. Г. Дарохін Уладзімір Васільевіч / Т. Г. Мдзівані // Кампазітары Беларусі / Т. Г. Мдзівані, Р. I. Сергіенка. — Мінск: Беларусь, 1997. — ISBN 5-338-00691. — 400 с.
 Сляповіч, Д. Аркестр — шматтэмбравый інструмент. Роздум пра асаблівасці Трэцяй сімфоніі Уладзіміра Дарохіна / Д. Сляповіч // Мастацтва. — 2000. — № 1 (205). — С. 34-36.
 Горелова, Г. К. Владимир Дорохин и его учебное пособие «Основы композиции и импровизации»: вступительная статья / Г. К. Горелова // Основы композиции и импровизации: учеб. пособие / В. В. Дорохин. — Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2014. — 231 с.: ил. — ISBN 978-985-7048-45-8

Примечания

Ссылки 
 http://bgam.by/news/detail.php?ID=6206
 http://ultra-music.com/articles/7607

Члены Союза композиторов СССР
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Белорусской академии музыки
Академические музыканты Белоруссии